

Astronomia
 30826 Coulomb – asteroide della fascia principale
 Cratere Coulomb – cratere lunare

Persone
 Charles Augustin de Coulomb – fisico e ingegnere francese
 Jean Coulomb – matematico e geofisico francese
 Joseph Marie Blaise Coulomb – ingegnere francese

Altro
 Coulomb – unità di misura derivata SI della carica elettrica